Rusten ist:

 eine weitere Bezeichnung für Ulmen

Rusten ist der Familienname folgender Personen:
 Audun Rusten (1894–1957), norwegischer Schwimmer und Olympiateilnehmer
 Jeffrey S. Rusten (* 1950), Us-amerikanischer Klassischer Philologe
 Shelly Rusten (* 1938), US-amerikanischer Dokumentarfotograf und Jazzmusiker

Siehe auch:
 Rustenus